

Etnici
Castellano – abitanti di Castell'Anselmo
Castellano – abitanti di Castilla la Nueva
Castellano – abitanti di Castel Madama
Castellano - abitante di Castel di Sangro

Geografia 

Castellano – frazione di Villa Lagarina in provincia di Trento: ci si trova l'omonimo castello
Castellano – frazione di Gagliole in provincia di Macerata
Castellano – affluente di destra del Tronto

Linguistica 
 Castellano – nome nativo della lingua spagnola

Storia 
 Castellano – proprietario o custode di un castello
 Feudo di Castellano e Castelnuovo – antica entità territoriale della Vallagarina, governata dai Lodron detti di Castellano e Castelnuovo e dipendente dal Principato vescovile di Trento, parte della Contea del Tirolo

Persone 
 Castellano e Pipolo – coppia di sceneggiatori e registi italiani
 Carlo Castellano – manager e imprenditore italiano
 Carmine Castellano – dirigente sportivo italiano
 Dani Castellano – calciatore spagnolo
 Dino Castellano – calciatore, allenatore e dirigente sportivo italiano
 Enrico Castellano – politico italiano
 Ferruccio Castellano – attivista italiano, tra i fondatori del movimento dei cristiani omosessuali in Italia
 Filiberto Castellano – matematico italiano
 Franco Castellano – attore italiano
 Franco Castellano – regista e sceneggiatore italiano
 Frank Castellano – ufficiale statunitense
 Giacomo Castellano – chitarrista, musicista, scrittore e insegnante di musica italiano
 Giovanni Castellano – cuoco e pasticciere italiano
 Giuseppe Castellano – generale italiano
 Javi Castellano – calciatore spagnolo
 Lalla Castellano – cantante e flautista italiana
 Lillo Castellano – calciatore spagnolo
 Lorenzo Castellano – autore televisivo, sceneggiatore e regista italiano
 Paul Castellano – mafioso statunitense
 Pierluigi Castellano – musicista, compositore e giornalista italiano
 Mario Jsmaele Castellano – arcivescovo italiano
 Mimmo Castellano – designer e fotografo italiano
 Ramón José Castellano – arcivescovo argentino
 Richard S. Castellano – attore statunitense
 Roberto Castellano – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Vincenzo Castellano – ex calciatore italiano

Pagine correlate 

 Castellani